UML pode referir-se a:

 Unified Modeling Language -  (Sistemas de Informação)
 User-mode - perfil para virtualização de utilizacao -Linux

Desambiguação